Термин Мор има више значења.

 Мор (град), град у Мађарској
 Ми опиоидни рецептор
 Мор